Sievershausen bezeichnet Ortsnamen in Niedersachsen, Deutschland

 Sievershausen (Lehrte), Ortsteil der Stadt Lehrte in der Region Hannover
 Sievershausen (Dassel), Ortsteil der Stadt Dassel im Landkreis Northeim
 Sievershausen (Einbeck), Ortsteil der Stadt Einbeck im Landkreis Northeim